Geografia:
 Cumberland, comtat històric al nord-oest d'Anglaterra, a la frontera amb Escòcia, 
 Cumberland (Indiana)
 Cumberland (Iowa)
 Cumberland (Kentucky)
 Cumberland (Maine)
 Cumberland (Maryland)
 Cumberland (Ohio)
 Cumberland (Rhode Island)
 Cumberland (Wisconsin)
 Cumberland City, població dels Estats Units a l'estat de Tennessee.
 Cumberland Gap, població dels Estats Units a l'estat de Tennessee.
 Cumberland Head, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York.
 Cumberland Hill, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Rhode Island.
 Biografies:
 Richard Cumberland (Aldersgate, Londres, 1631 - 1718), filòsof anglès defensor de l'utilitarisme.
 Ernest August de Hannover (duc de Cumberland) (Hannover, 1845 - Gmunden, Àustria, 1923), príncep de Hannover i del Regne Unit.